In Holland (Melchers) - schilderij van de Amerikaanse schilder Gari Melchers
 In Holland (film) - film uit 1929
 In Holland (James Last) - album uit 1987 van James Last
 In Holland 2 (James Last) - album uit 1990 van James Last
 In Holland 3 (James Last) - album uit 1992 van James Last
 Hogeschool Inholland - Hogeschool